Мала́ Ю́р'ївка — село в Україні, у Лутугинській міській громаді Луганського району Луганської області. Населення становить 174 осіб.

Див. також 

 Мергелева гряда

Села Луганської області